NVI puede referirse a:

 Nueva Versión Internacional, versión evangélica de la Biblia escrita en español contemporáneo.
 Nvi, la reimplementación del editor de texto vi distribuido en los sistemas unix-like.